Lamberto puede hacer referencia a:

Santos 
 Lamberto de Lieja (c. 636, Maastricht - c. 705, Lieja), obispo de Maastricht (670-705)
Catedral de Nuestra Señora y San Lamberto
Iglesia de San Lamberto (Münster)
Iglesia de San Lamberto (Rosmalen)
Iglesia de San Lamberto (Maastricht)
Lamberto de Lyon
Lamberto de Vence (Bauduen, 1084 - Vence, 1154), monje benedictino, obispo de Vence.
Lamberto de Zaragoza, agricultor y santo. Murió martirizado a principios del siglo IV
Convento de San Lamberto
Cofradía de Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro y de San Lamberto
Lamberto Carlos (beato)

Otras personas ilustres

Nombre Lamberto 
Fray Lamberto de Zaragoza (Zaragoza, 1711 - Zaragoza, 1785), religioso capuchino español.
Lamberto Alonso y Torres (Godella, 18 de septiembre de 1863 - 19 de febrero de 1929), tenor y pintor español. 
Lamberto Amat y Sempere (Elda, 28 de septiembre de 1812 - Elda, 16 de marzo de 1893), escritor, periodista, historiador y jurista español. 
Lamberto Baldi (Orvieto, 1895 - Montevideo, 1979), director de orquesta, profesor y compositor italiano.
Lamberto Bava (3 de abril de 1944, Roma), director, productor, montador y guionista de cine italiano.
Lamberto da Cingoli, inquisidor italiano del siglo XIV.
Lamberto de Echeverría y Martínez de Marigorta (Vitoria, 1918 - Madrid, 1987), religioso español.
Lamberto Dini (1 de marzo de 1931), político y economista italiano.
Lamberto Funes (Mainar,? 1912-1983), músico, autor de jotas y tonadas español.
Lamberto Gardelli (Venecia, 8 de noviembre de 1915 - Múnich, 17 de julio de 1998), director de orquesta italo-sueco.
Lamberto I de Lovaina, llamado el Barbudo (950-12 de septiembre de 1015, Florennes), conde de Lovaina (988-1015) y conde de Bruselas (994-1015).
Lamberto II de Nantes (f. 852), conde de Nantes y Prefecto de la Marca Bretona (843-851).
Lamberto II de Spoleto (f. 15 de octubre de 898), duque de Spoleto (894–898), rey de Italia (892–898) y emperador carolingio (894-898).
Lamberto Iranzo, grabador español del siglo XIX.
Lamberto Leoni (Argenta, 24 de mayo de 1953), piloto de automovilismo italiano.
Lamberto Loria (Alejandría, Egipto, 12 de febrero de 1855 - Roma, 4 de abril de 1913), etnógrafo, naturalista y explorador italiano.
Lamberto Maggiorani (Roma, 28 de agosto de 1909 - Roma, 22 de abril de 1983), actor italiano.
Lamberto Picasso (21 de octubre de 1880 – 17 de septiembre de 1962), actor y director teatral y cinematográfico italiano.*Lamberto Plasencia Valls (Benaguasil, 18 de septiembre de 1809 – Valencia, 18 de octubre de 1893), compositor, organista y pedagogo español.
Lamberto Scannabecchi, Honorio II, papa de la iglesia católica.

Apellido Lamberto 
Maravillas Lamberto Yoldi (Larraga, Navarra, España, 28 de junio de 1922 - 15 de agosto de 1936), una de las víctimas de la Guerra Civil española.
Hernando Lamberto, escultor holándés.